Gobivenator — род тероподовых динозавров из семейства троодонтид из позднего мела Монголии. Типовым и единственным видом является Gobivenator mongoliensis. Gobivenator известен по единственному образцу одной особи; ныне (2018) это наиболее полный известный скелет троодонтида.

История открытия 
Gobivenator назвала и описала группа учёных под руководством Таконобу Цуихидзи в 2014 году. Родовое название происходит от названия пустыни Гоби, где был найден образец, с добавлением  — охотник. Видовое название переводится с латинского языка как «монгольский».

Gobivenator известен исключительно по голотипу MPC-D 100/86 — почти полному сочленённому скелету с черепом. Экземпляр размещён в Монгольском палеонтологическом центре в Улан-Баторе. Череп образца в целом не искривлён и хорошо сохранился, не хватает только кончика морды, в то время как у остальной части скелета не хватает только средних шейных позвонков, костей передних конечностей, расположенных ниже локтевых суставов, некоторых костей задних конечностей, и большинства гастралий. Обнаруженный японско-монгольской экспедицией, образец представляет собой наиболее полный скелет троодонтида, известный на сегодняшний день. Его нашли в местечке Дзамин-Хонт  в центральной части пустыни Гоби, которая датируется кампанским ярусом позднего мела (примерно 72 млн лет назад).

Описание 
Gobivenator причисляют к троодонтидам — группе мелких птицеподобных изящных манирапторов. Все известные троодонтиды обладают уникальными особенностями строения черепа, такими, как близко расположенные зубы в нижней челюсти и большое количество зубов в целом. У троодонтид были серповидные когти на задних лапах и цепкие передние конечности, а также один из самых высоких коэффициентов энцефализации среди нептичьих динозавров, что указывает на высокий интеллект и обострённые чувства. Gobivenator показывает две аутапоморфии — уникальные черты, которые отличают его от всех известных троодонтид: теменные кости черепа, слитые с образованием спереди заострённого края, и ямка, присутствующая на  нижней челюсти, перед задним надугловым отверстием. Два других признака также являются возможными аутапоморфиями: непрочное соединение трёх заглазничных ветвей и удлинение верхних шевронов.

Gobivenator был длиной около 160 сантиметров, что сопоставимо с размерами другого троодонтида — заурорнитоидеса. Череп Gobivenator сохранился очень хорошо и показывает увеличенное верхнечелюстное окно и передний отросток слёзной кости, которая намного длиннее супраорбитальной дуги — черты, характерные для представителей этого семейства. В целом, образец Gobivenator предоставляет подробную информацию о многих аспектах плохо понимаемой анатомии троодонтид, включая морфологию нёба, и поддерживает гипотезу о тесной взаимосвязи дромеозаврид с базальными птицами, такими, как археоптерикс. Похоже, что ближе к базальным авиалам  нёба становится длиннее, а крыловиднонёбный шов уменьшается. Несмотря на то, что череп Gobivenator акинетичен, он уже обладает предпосылками для дальнейшей эволюции  у птиц, такой, как потеря эпиптеригоидной кости и уменьшение области контакта между костями нёба.

Систематика 
Авторы описания исследовали филогенетическое положение Gobivenator с помощью матрицы данных, опубликованных Гао и др. (2012). Полученная матрица данных включает 91 целурозавра и таксоны вне этой группы рептилий, которые оцениваются по 363 морфологическим признакам. Gobivenator был восстановлен как продвинутый троодонтид, тесно связанный с другими позднемеловыми троодонтидами, такими, как монгольские Saurornithoides и Zanabazar и североамериканский Troodon. Приведённая ниже кладограмма показывает филогенетическое положение Gobivenator среди троодонтид, прояснённое после этого анализа.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2014 году
Фоссилии из меловых отложений Монголии